Kanal 5 ist der Name folgender Fernsehsender:
 Kanal 5 (Dänemark) in Dänemark
 Kanal 5 (Kroatien) in Kroatien
 Kanal 5 (Mazedonien) in Mazedonien
 Kanal 5 (Schweden) in Schweden
 Kanal 5 (Ukraine) in der Ukraine
 Thai TV5 in Thailand
 Canal 5 in Mexiko